Pembaur är ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 Karl Pembaur (1876–1939), österrikisk musiker

Efternamn